Адамсон () — английская фамилия.

Известные носители:
 Адамсон, Айзек (род. 1971) — американский прозаик, автор популярной серии детективов о приключениях журналиста Билли Чаки в Японии.
 Адамсон, Амандус Генрих (1855—1929) — эстонский скульптор.
 Адамсон, Барри (род. 1958) — британский композитор, рок музыкант.
 Адамсон, Бартлетт (1884—1951) — австралийский поэт и журналист.
 Адамсон, Генри (1581—1639) — шотландский поэт и историк.
 Адамсон, Джеймс Крейг (род. 1946) — американский астронавт.
 Адамсон, Джимми (1929—2011) — английский футболист и футбольный тренер.
 Адамсон, Джой (1910—1980) — натуралист, писательница, художница, защитница живой природы.
 Адамсон, Джордж (1906—1989) — натуралист, защитник дикой природы.
 Адамсон, Джордж Горацио (1860—1955) — британский дерматолог.
 Адамсон, Дональд (род. 1939) — британский историк и биограф.
 Адамсон, Нелли (в замужестве Ландри, 1916—2010) — бельгийская и французская теннисистка.
 Адамсон, Роберт (1821—1848) — шотландский фотограф.
 Адамсон, Роберт Эдуардович (1928—1995) — эстонский педагог, Герой Социалистического Труда.
 Адамсон, Роберт Стивен (1885—1965) — американский ботаник.
 Адамсон, Уильям (1863—1936) — британский политик, лидер Лейбористской партии Великобритании.
 Адамсон, Хендрик (1891—1946) — эстонский поэт и педагог.
 Адамсон, Эндрю (род. 1966) — американский режиссёр.
 Адамсон-Эрик (1902—1968) — эстонский художник, деятель искусства и культуры.

См. также 

 Адамсонс